Badham ist der Name folgender Personen:

 Jack Badham (1919–1992), englischer Fußballspieler
 John Badham (* 1939), britischer Regisseur
 Judith A. Badham, australische Zoologin
 Mary Badham (* 1952), US-amerikanische Schauspielerin
 Robert Badham (1929–2005), US-amerikanischer Politiker

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Badham (South Carolina)